Золотой лев за карьеру () — награда, с 1969 года вручающаяся на Венецианском кинофестивале за совокупность кинематографических достижений.

Лауреаты 
 1969 — оммаж Луису Буньюэлю
 1970 — оммаж Орсону Уэллсу
 1971 — Джон Форд, Марсель Карне и Ингмар Бергман
 1972 — Чарли Чаплин, Анатолий Головня и Билли Уайлдер
 1973—1981 — не присуждался
 1982 — Алессандро Блазетти, Фрэнк Капра, Джордж Кьюкор, Жан-Люк Годар, Сергей Юткевич, Александр Клуге, Акира Куросава, Майкл Пауэлл, Сатьяджит Рай, Кинг Видор, Чезаре Дзаваттини и Луис Буньюэль
 1983 — Микеланджело Антониони
 1984 — не присуждался
 1985 — Федерико Феллини, и специальный Золотой лев Мануэлу де Оливейре и Джону Хьюстону
 1986 — Паоло и Витторио Тавиани
 1987 — Луиджи Коменчини и Джозеф Лео Манкевич
 1988 — Йорис Ивенс
 1989 — Робер Брессон
 1990 — Миклош Янчо и Марчелло Мастроянни
 1991 — Марио Моничелли и Джан Мария Волонте
 1992 — Фрэнсис Форд Коппола, Жанна Моро и Паоло Вилладжо
 1993 — Клаудиа Кардинале, Роман Полански, Роберт Де Ниро и Стивен Спилберг
 1994 — Кен Лоуч, Сузо Чекки Д'Амико и Аль Пачино
 1995 — Вуди Аллен, Ален Рене, Мартин Скорсезе, Джузеппе Де Сантис, Гоффредо Ломбардо, Эннио Морриконе, Альберто Сорди и Моника Витти
 1996 — Роберт Олтмен, Витторио Гассман, Дастин Хоффман и Мишель Морган
 1997 — Жерар Депардьё, Стэнли Кубрик и Алида Валли
 1998 — Софи Лорен, Анджей Вайда и Уоррен Битти
 1999 — Джерри Льюис
 2000 — Клинт Иствуд
 2001 — Эрик Ромер
 2002 — Дино Ризи
 2003 — Дино Де Лаурентис и Омар Шариф
 2004 — Мануэл де Оливейра и Стэнли Донен
 2005 — Хаяо Миядзаки и Стефания Сандрелли
 2006 — Дэвид Линч
 2007 — Бернардо Бертолуччи и Тим Бёртон
 2008 — Эрманно Ольми
 2009 — Джон Лассетер
 2010 — Джон Ву
 2011 — Марко Беллоккьо
 2012 — Франческо Рози
 2013 — Уильям Фридкин
 2014 — Тельма Скунмейкер и Фредерик Уайзман
 2015 — Бертран Тавернье
 2016 — Жан-Поль Бельмондо и Ежи Сколимовский
 2017 — Джейн Фонда и Роберт Редфорд
 2018 — Дэвид Кроненберг и Ванесса Редгрейв
 2019 — Джули Эндрюс и Педро Альмодовар
 2020 — Энн Хёй и Тильда Суинтон
 2021 — Роберто Бениньи и Джейми Ли Кёртис
 2022 — Катрин Денёв и Пол Шредер.

Ссылки 
 
 

Венецианский кинофестиваль
Кинопремии Италии
Львы в культуре